Limehouse (wijk)
 Limehouse (metrostation)